Фома Палеолог (; 1409 — 12 мая 1465) — византийский деспот Мореи с 1428 года до её завоевания османами в 1453 году. После гибели во время осады Константинополя старшего брата, императора Константина XI Палеолога, являлся законным наследником византийского престола.

Отец жены Ивана III, великой княгини московской Софии Палеолог, дед Василия III и прадед первого царя всея Руси Ивана IV Грозного.

Биография

Ранние годы 
Фома Палеолог родился в 1409 году в Константинополе и был младшим сыном византийского императора Мануила II Палеолога и Елены Драгаш. Таким образом, он являлся братом будущих императоров Иоанна VIII Палеолога и Константина XI Палеолога, деспота Фессалоник Андроника Палеолога, а также деспотов Мореи Феодора II и Димитрия Палеологов. Более того, в этом контексте он упоминается в трудах византийских историков Дуки и Георгия Сфрандзи.

В 1418 году девятилетний Фома был отправлен в морейский город Мистру — вероятно, для подготовки к будущему статусу деспота. В 1428 году Морейский деспотат был, наконец, передан ему во владение, хотя до 1443 года ему приходилось делить власть со своими братьями: Феодором, правившим с 1409 года, и Константином, ставшим деспотом Мореи в этом же году.

Правление в Морее 
В 1429 году молодой деспот предпринял военную кампанию против Ахейского княжества, вынудив князя Чентурионе II Дзаккария дать согласие на брак его дочери  с Фомой, что делало последнего наследником всех владений Ахеи. Чентурионе было позволено сохранить свои родовые земли — баронию Аркадию. Туда он и удалился после заключения брака Екатерины и Фомы в 1430 году, умерев через два года. Таким образом, под властью Византии оказался практически весь Пелопоннес, за исключением нескольких венецианских крепостей.

В 1443 году Феодор II отказался от титула деспота, и Константин с Фомой разделили Морею между собой. Последний стал управлять северо-западом деспотата, сделав своей резиденцией город Леонтарион.

В 1446 году турецкие войска под началом Мурада II атаковали Морею и, с применением артиллерии, пробили перетянутую через Коринфский перешеек стену Гексамилион, защищавшую Пелопоннес от османов, после чего подвергли разорению лежавшие за ней византийские земли. Деспоты сохранили владения, но были вынуждены признать себя вассалами султана.

Братья продолжили соправление до 1449 года. Затем пришла весть о смерти Иоанна VIII, и Константин взошёл на византийский трон под именем Константина XI Палеолога, передав юго-восток Мореи Димитрию. Однако между деспотами быстро начала расти напряжённость, поскольку Фома придерживался про-западной ориентации, надеясь на помощь католиков в борьбе с турками-османами, а Димитрий напротив, стал поддерживать последних. В результате эти противоречия так обострились, что привели к вооружённым столкновениям между ними.

Осенью 1452 года турки под командованием Турахан-бея вновь преодолели Гексамилион и вторглись в Морею — на сей раз для того, чтобы не позволить деспотам оказать помощь Константинополю, осаду которого планировал новый османский султан Мехмед II. 29 мая 1453 года его замысел был исполнен: турецкие войска захватили Константинополь, положив тем самым конец существованию Византийской империи.

В этом же году местные греки и албанские мигранты, недовольные властью враждующих Фомы и Димитрия, подняли против них восстание. Деспоты были вынуждены обратиться за помощью к султану, как к своему сюзерену. Поэтому  в 1454 году Турахан-бей с большими силами вторгся в Пелопоннес и, после взятия нескольких крепостей, принудил повстанцев к капитуляции. Однако перед тем, как покинуть Морею, военачальник посоветовал братьям мирно урегулировать все свои разногласия.

Бегство в Италию 
После падения Константинополя Фома бежал вместе с женой и детьми на принадлежавший тогда Венеции остров Корфу, забрав с собой забальзамированную голову святого апостола Андрея, которая хранилась в Патрасе. В конце 1460 года он уехал, взяв её с собой, в Италию, и 7 марта 1461 года был с почестями принят в Риме. Через неделю папа, которому Фома преподнёс голову апостола Андрея, наградил его орденом Золотой розы. Фома остался жить в Италии, но надеялся когда-нибудь вернуться в Морею. Папа предоставил ему содержание в размере 300 золотых дукатов в месяц. Впоследствии кардиналы из своих собственных средств добавили к его содержанию ещё 500 дукатов.

Чувство собственного достоинства и красота, которую Фома сумел сохранить до 56 лет, произвели на итальянцев большое впечатление. Он также угодил им тем, что официально принял католичество.

Жена Фомы, Екатерина Дзаккария, оставшаяся на Корфу, умерла там в августе 1462 года.

В 1465 году Фома вызвал своих детей в Рим. Через несколько дней после их прибытия, 12 мая, Фома умер в возрасте 56 лет.

Права на византийский престол 
После гибели своего брата, Константина XI, Фома признавался всей Европой как законный император Византии. После того, как он умер, его права на престол перешли к старшему сыну, Андрею Палеологу.

В то же время, османский султан Мехмед II присвоил титул византийского императора себе после покорения Константинополя в 1453 году.

Семья

Брак и дети 
У Фомы Палеолога была одна жена — Екатерина Дзаккария, дочь последнего ахейского князя Чентурионе II. Дети Фомы и Екатерины:
 Елена Палеолог — жена Лазаря Бранковича.
 Андрей Палеолог — остался в Италии; сын: Константин.
 Мануил Палеолог — вернулся в Стамбул; сыновья: Иоанн и Андрей (Мехмед-паши).
 София (Зоя) Палеолог — вторая жена великого князя московского Ивана III.

Предки

Примечания

Литература

На русском языке

На английском языке

Ссылки 
 

Палеологи
Деспоты Мореи
Багрянородные